Closers (coreano: 클로저스) é um MMORPG de ação em 3D free-to-play, desenvolvido pela Naddic Games e publicado pela Nexon na Coreia, Megaxus na Indonésia e Sega no Japão.

Em agosto de 2017, a En Masse Entertainment anunciou que está lançando o jogo na América do Norte e Europa. Os testes alfa fechados começaram em setembro, com o beta fechado lançado em novembro.

História 
O jogo se passa após a destruição dos chamados monstros dimensionais que invadiram a cidade de Seul, o local da história, que foi reconstruída. Posteriormente, portões dimensionais misteriosos se abriram em todo o planeta e desencadearam uma invasão mundial de monstros dimensionais, destruindo diversas cidades.

Porém, além dos danos e destruição, os portais despertaram um poder psicocinético, que fez com que alguns humanos ganhassem poderes psíquicos extraordinários. Com esses humanos psíquicos, governos de todo o mundo foram capazes de virar resultados de guerra tendo-os com aliados. Após perdas indescritíveis, os terráqueos conseguiram fechar os portões. Então, os humanos com esses poderes especiais passaram a ser chamados de "Closers" e a invasão dos monstros dimensionais foi denominada Guerra da Primeira Dimensão.

Com os monstros dimensionais vencidos, a paz voltou ao mundo e as cidades foram reconstruídas. Através de pesquisas dedicadas aos portões dimensionais e ao poder psicocinético, os humanos aprenderam que os portões se abrem quando há uma singularidade nesse poder misterioso. No entanto, sua compreensão dos portões ainda estava incompleta. Os Closers que sobreviveram à Primeira Guerra Dimensional tornaram-se parte de uma organização chamada UNION. Juntos, eles pesquisaram o poder psicocinético em todo o mundo, trabalhando para impedir outra guerra dimensional. Porém, mais uma vez os portões dimensionais de todo o mundo novamente começaram a tremer

Jogabilidade 
A jogabilidade de Closers gira principalmente em torno do uso de habilidades, com combos básicos de solo, colisão, salto, salto, usados principalmente para a regeneração de recursos.

Ambiente 
O jogador viaja por Nova Seul, derrotando os dimensionais e cumprindo missões atribuídas por vários NPCs.

Toda a jogabilidade é realizada em masmorras instanciadas em que os jogadores podem entrar falando com um certo NPC em cada uma das cidades.

Até o momento, todas as cidades da 1ª temporada foram lançadas: Gangnam GGV, (Antiga) Guro Station, Singang High School, G Tower, e Season 1 Epilogue. Há também uma zona de nível máximo, portão de avião.

O nível máximo atual da Wolfdog na versão coreana é 58, e o nível máximo da Black Lambs é 62 (11 de outubro de 2015).

Guerra Dimensional 
O jogo possui um modo Jogador vs. Jogador semelhante ao MOBA, onde você pode jogar como Dimensional ou Closer e tentar destruir a torre principal do outro time antes que o adversário o faça.

Personagens 
Os personagens de Closers são divididos em equipes. Atualmente, existem apenas duas equipes: a Black Lambs da UNION e a Wolfdog, da Vulture.

Black Lambs

Lee Seha (Coreano: 이세 하) 
Também conhecido como Kaguragi Haruto (japonês: ハルト カグラギ) na versão japonesa

Armado com uma pistola, Lee Se Ha é capaz de destruir inimigos com balas de defesa, enquanto se protege com uma grande quantidade de habilidades de redução de danos. Ele é considerado por muitos o Black Lamb com maior poder psicocinético em potencial, apesar de não conseguir utilizar seu poder ao máximo. Sua mãe foi uma das Closers que ajudaram a encerrar a Guerra Dimensional e, se não fosse por ela, ele nem seria da equipe. Por esse motivo, ele se sente pressionado a ser tão bom quanto sua mãe.

Lee Seul Bi (Coreano: 이슬비) 
Também conhecido como Amamiya Mikoto (japonês: ミコト アマミヤ) na versão japonesa

Líder da Black Lambs, Lee Seul Bi possui duas facas e é capaz de destruir vários inimigos ao mesmo tempo. Órfã durante a Guerra Dimensional, cresceu em uma organização administrada pela UNION, selecionada após participar de um programa de treinamento para jovens Closers. Sua força potencial não é tão forte quanto a dos outros, porém seus esforços e treinos exaustivos a ajudaram a manejar bem suas habilidades, feito esse que garantiu a liderança da equipe, além de seu perfeccionismo.

Seo Yu Ri (Coreano: 서유리) 
Também conhecido como Asuma Yuri (japonês: ユリ アスマ) na versão japonesa

Possui uma pistola e uma katana, além de conhecimentos de Kendo. Era uma criança normal, crescendo em uma família comum, até descobrir que ela era uma Closer por volta dos 15 anos. Mesmo antes da manifestação de poder, Yu Ri foi campeã nacional de Kendo e, por sua perspicácia física acima da média, se inscreveu no projeto Black Lambs, devido a promessas de que seria um emprego estável no governo e que não precisaria se preocupar em passar fome. Porém, ao contrário de outros membros do esquadrão, que aprimoram suas habilidades desde tenra idade, Yu Ri ainda tem problemas em relação ao uso de seus poderes. Ela então luta com a ajuda de um protetor especialmente projetado e várias armas de fogo enquanto continua progredindo em seus testes topológicos. Ela é uma criança alegre, extrovertida e um pouco ingênua.

J 
Um veterano da Primeira Guerra Dimensional, armado com um soco inglês. Devido ao seu estado enfraquecido da Primeira Guerra Dimensional, ele usa HP em vez de MP como um recurso. Apesar dos Black Lambs só aceitarem menores de idade, J é uma exceção, sendo enviado pela UNION para dar suporte aos outros membros, garantindo a sobrevivência de todos. Pouco se sabe sobre ele, inclusive seu verdadeiro nome e idade, porém ele nunca revelou essas informações.

Misteltein 
O mascote da Black Lambs, tendo como arma uma grande lança. Ele consegue convocar lanças ao redor do campo de batalha que concedem efeitos benéficos, ajudando seus aliados na batalha. Ele é o agente mais jovem admitido pela UNION, sendo que desde o nascimento ele possui poderes psíquicos extremamente potentes. Ele foi transferido da filial da UNION de Berlim para a de Nova Seul para se juntar aos Black Lambs.

Wolfdog

Nata (Coreano: 나타) 
Também conhecido como Slash (japonês: スラッシュ) na versão japonesa

Uma das crianças órfãs que foi vítima de experimentos de aprimoramento de poder conduzidos pela UNION, no ano que a Guerra das Dimensões acabou, sob o pretexto de preparação contra os dimensionais. Recebendo intensas experiências, as crianças foram forçadas a lutar por si mesmas contra as outras, sendo que as que não podiam suportar os experimentos eram descartadas ou mortas pelas outras. Nata sobreviveu teimosamente até os 13 anos, até que o projeto foi encerrado devido a alterações na política da UNION, que viu-se obrigada a descartar todo o material experimental. Ele resistiu ao ataque dos Closers meio as outras crianças sendo mortas, até ficar sem energia e cair. Ele acordou no centro de contenção da UNION, que, percebendo seus institutos de sobrevivência acima da média, o usou, ao invés de matá-lo, em algumas missões secretas, mas Nata demonstrou problemas de subordinação e não cumpriu suas missões adequadamente, matando seu oficial superior que o assediava e fugindo logo depois. No entanto, Nata foi capturado mais uma vez pelos agentes da Closers. A UNION decidiu então executar Nata, porém um grupo denominado Voltures contataram a UNION e compraram Nata por um grande preço, passando então a fazer parte de seu esquadrão de eliminação, a equipe Wolfdog. Por ser contra sua vontade, ele ataca Trainer, o líder, que o retém e anexa uma gargantilha nele, que emite choques elétricos sempre após uma recusa. Por isso, nutrindo desejos de vingança, ele se torna parte dos Wolfdog por obrigação.

Levia (Coreano: 레비아)

Ligações externas 
 Site oficial da Closers Korea
 Site oficial Closers Japan
 Site oficial da Closers Indonesia
 Site oficial da China
 Site oficial norte-americano
 Site oficial da Closers Thailand

Jogos exclusivos para Windows
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul
Jogos eletrônicos da Nexon Corporation
MMORPG
Jogos eletrônicos de 2014
Jogos eletrônicos de espionagem